Nicolae Vasilescu – rumuński kolarz
 Nicolae Vasilescu – rumuński polityk, inżynier
 Nicolae Vasilescu-Karpen – rumuński inżynier, fizyk